Красноярский рабочий (газета) — газета, издающаяся в Красноярске с декабря 1905 года.
 Красноярский рабочий (теплоход) — теплоход, работавший в Енисейском речном пароходстве с 1930 года по 1977 год.
 Красноярский рабочий (проспект) — одна из главных улиц Красноярска, названная в честь одноимённой газеты.